Autosteuer steht kurz für

 Automobilsteuer (Schweiz)
 Kraftfahrzeugsteuer (Deutschland, Österreich)